Исчисление взаимодействующих систем (, CCS, исчисление общающихся систем) в информатике — исчисление процессов, разработанное Робином Милнером в 1980 году. Исчисление работает с моделью неразделяемых коммуникаций между ровно двумя участниками. Формальный язык включает примитивы для описания параллельной композиции, выбора между действиями и рамки ограничений. CCS полезен для оценки качественной корректности свойств таких как взаимная блокировка или «живая блокировка».

Согласно Милнеру, <cite>«нет ничего канонического в выборе базовых комбинаторов, даже несмотря на то, что они были выбраны с большим вниманием к экономии. То, что характеризует наше исчисление, это не точный выбор комбинаторов, но выбор интерпретации и математической структуры»</cite>.

Выражения языка интерпретируются как помеченная переходная система. Между этими моделями взаимное подобие используется как семантическая эквивалентность.

 Синтаксис 
Для данного множества имён действий, множество CCS-процессов определяется следующей грамматикой Бэкуса — Наура:

 

Части синтаксиса в данном выше порядке:
 пустой процесс  пустой процесс  — это валидный CCS-процесс
 действие  процесс  может совершать действие  и продолжиться как процесс 
 идентификатор процесса  пишем  для использования идентификатора , чтобы ссылаться на процесс 
 выбор  процесс  может продолжаться либо как , либо как 
 параллельная композиция  процессы  и , существующие одновременно
 переименование   процесс  с действиями  переименованными в 
 ограничение   процесс  без действия 

 Схожие исчисления и модели 
 , CSP — язык, разработанный Энтони Хоаром, который появился в то же время, что и CCS.
 Пи-исчисление, разработанное Милнером в конце 80-х, предоставляет подвижность коммуникационных звеньев, позволяя процессам сообщать имена самих коммуникационных каналов.
 Алгебра процессов PEPA, разработанная Джейн Хиллстон, вводит время действия и вероятностный выбор, позволяя вычислять метрики производительности.

Некоторые нотации, основанные на CCS:
 ;
 LOTOS.

Модели, которые используются в изучении CCS-систем:
 ;
 Модель акторов.

 Ссылки 
 Robin Milner: A Calculus of Communicating Systems, Springer Verlag, ISBN 0-387-10235-3. 1980.
 Robin Milner, Communication and Concurrency'', Prentice Hall, International Series in Computer Science, ISBN 0-13-115007-3. 1989

Исчисление процессов